Санта Марија Папало има више значења:

 Општина Санта Марија Папало (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Папало (Санта Марија Папало, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику